Кејро има више значења:
 Кејро (Њујорк)
 Кејро (Џорџија)
 Кејро (Западна Вирџинија)
 Кејро (Мисури)
 Кејро (Небраска)
 Кејро (Охајо)